Messling oder Meßling ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Messling (* 1975), deutscher Romanist
 Miriam Meßling (* 1973), deutsche Juristin
 Oskar August von Meßling (1836–?), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus